Térraba puede referirse a:

 Los térrabas, grupo étnico en Costa Rica.
 Térraba, territorio indígena en Costa Rica.
 El térraba (o teribe), lengua hablada por los indígenas teribes, en Panamá y Costa Rica.
 El río Térraba, en Costa Rica.